Airaphilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Redtenbacher 1858. Airaphilus ingår i familjen smalplattbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Smalplattbaggar
Airaphilus